Подструнник:
 Синоним Струнодержателя на струнных музыкальных инструментах.
 Звукообразующая деталь некоторых ударных инструментов — малого барабана и кахона.